Giorni dispari (film) – film del 2000 diretto da Dominick Tambasco
 Giorni dispari (album) – album musicale del 2001 di Massimo Bubola